Sachsenwall steht für:

 die Überreste einer mehr als 1500 Jahre alten Granitmauer auf dem Hexentanzplatz bei Thale im Harz
 den Limes Saxoniae im östlichen Schleswig-Holstein
 den Ringwall der Marienburg bei Nordstemmen am Schloss Marienburg in Niedersachsen
 Bardenburg im Teutoburger Wald im niedersächsischen Landkreis Osnabrück